Сааре () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Сааре (Saare vald) — колишня волость повіту Йиґевамаа.
 Сааре (Saare küla) — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Ноароотсі) повіту Ляенемаа.
 Сааре (Saare küla) — село у волості Тарту (до реформи 2017 року у волості Пійріссааре) повіту Тартумаа.
 Сааре (Saare küla) — село у волості Елва (до реформи 2017 року у волості Пуг'я) повіту Тартумаа.
 Сааре (Saare küla) — село у волості Варбла повіту Пярнумаа.
 Сааре (Saare küla) — до 12 березня 2006 року назва села Кяепа у волості Сааре повіту Йиґевамаа.
 Сааре (Saare järv) — озеро у волості Сааре повіту Йиґевамаа.

Див. також 
 Сааремаа () — повіт в Естонії.
 Саар